Сибир може бити:
 Сибир, регија у Русији

Види још 
 Сибирски федерални округ, федерални округ у Русији